Спи́сок учрежде́ний здравоохране́ния Со́чи — все учреждения здравоохранения (государственные и частные) городского округа Сочи, население которого 415 тыс. чел. (2010).

Больницы 

 Городская больница № 1 — ул. Энтузиастов, 17
 Городская больница № 2 — ул. Виноградная, 43/2
 Городская больница № 3 — ул. Самшитовая, 4
 Городская больница № 4 — ул. Дагомысская, 42
 Городская больница № 5 — ул. Армавирская, 145
 Городская больница № 6 — ул. Кирова, 50
 Городская больница № 7 — ул. Старошкольная, 10
 Городская больница № 8 — ул. Турчинского, 24
 Городская больница № 9 — ул. Дагомысская, 46
 Городская инфекционная больница — Барановское шоссе, 17
 Красновольская больница — село Красная Воля
 Многопрофильная детская больница — ул. Дагомысская, 42

Диспансеры 
 Сочинский психоневрологический диспансер — ул. Дагомысская, 42
 Сочинский онкологический диспансер — ул. Дагомысская, 38
 Сочинский кожно-венерологический диспансер — ул. Дагомысская, 42-а
 Сочинский врачебно-физкультурный диспансер — ул. Абрикосовая, 21-а
 Сочинский наркологический диспансер — ул. Пластунская, 157
 Противотуберкулёзный диспансер № 1 — ул. Дагомысская, 44
 Противотуберкулёзный диспансер № 2 — ул. Свердлова, 27
 Противотуберкулёзный диспансер № 3 — ул. Победы, 150

Перинатальные центры 
 Сочинский перинатальный центр — ул. Дагомысская, (арх. Н. В. Милова, инж. Г. Вакуленко, Г. Цховребов)

Здравоохранение в Сочи
Списки:Сочи